Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1935 rozegrano w dniach 24 czerwca – 5 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Jack Crawford /  Adrian Quist -  Wilmer Allison /  John Van Ryn 6–3, 5–7, 6–2, 5–7, 7–5

Gra podwójna kobiet 
 Freda James /  Kay Stammers –  Simone Mathieu /  Hilde Krahwinkel Sperling 6–1, 6–4

Gra mieszana 
 Dorothy Round /  Fred Perry –  Nell Hall Hopman /  Harry Hopman 7–5, 4–6, 6–2

Przypisy 

Wimbledon według lat
1935 w tenisie ziemnym
1935 w Wielkiej Brytanii